Harley kan syfta på:

Geografi
 Harley, Shropshire – en ort och civil parish i Shropshire, England
 Harley, South Yorkshire – en ort i Rotherham, South Yorkshire, England

Personer med Harley som efternamn

Personer med Harley som förnamn
 Harley Bird (född 2001), brittisk röstskådespelare
 Harley Earl (1893–1969), amerikansk bildesigner och konstruktör
 Harley Granville-Barker (1877–1946), brittisk skådespelare, regissör och teaterledare
 Harley M. Kilgore (1893–1956), amerikansk politiker, demokrat, senator
 Harley Jane Kozak (född 1957), amerikansk skådespelare och författare
 Harley Orrin Staggers (1907–1991), amerikansk politiker, demokrat, kongressledamot
 Harley Edward Streten (född 1991), australisk musikproducent och DJ känd som Flume

Se även
 Harley-Davidson – ett amerikanskt motorcykelfabrikat